Anaximenes bezeichnet:

 Anaximenes von Milet (ca. 585 v. Chr. – ca. 525 v. Chr.), griechischer Philosoph
 Anaximenes von Lampsakos (4. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Rhetor und Geschichtsschreiber
 Anaximenes (Mondkrater), benannt nach Anaximenes von Milet
 (6051) Anaximenes, ein Asteroid des Hauptgürtels